Соревнование по прыжкам с трамплина на Играх 1924 года проводилось в первый раз. Соревнования прошли в понедельник 4 февраля 1924 года. Соревнования были не обычными, так как бронзовый призер был определен только через 50 лет. Первоначально, Торлейф Хёуг был удостоен третьего места, но в расчете была допущена ошибка. В 1974 году, после её открытия медаль была присуждена Андерсу Хаугену из США.

Представительство по странам 
Всего в соревнования приняли участия 27 спортсменов из 9 стран.

  (3)
  (2)
  (4)
  (2)
  (4)
  (1)
  (4)
  (4)
  (3)

Результаты соревнований

Ссылки 
 International Olympic Committee results database
 Official Official Olympic Report
 sports-reference 
  

Соревнования на зимних Олимпийских играх 1924
Прыжки с трамплина на Олимпийских играх
Международные соревнования по прыжкам с трамплина во Франции